Deutsche Maler:
Caspar Kaltenmoser (1806–1867)
Max Kaltenmoser (1842–1887)
Albert Kaltenmoser (1844–1871)
Karl Kaltenmoser (1853–1923)